Tudo Bem (filme) — filme brasileiro de 1978 dirigido por Arnaldo Jabor
 Tudo Bem (jornal) — jornal publicado no Japão para brasileiros desde 1992
 Tudo Bem! —  álbum de 1998 da banda portuguesa Onda Choc
 Tudo Bem (álbum de Pepê & Neném) — álbum de 2000 da dupla brasileira Pepê & Neném
 Tudo Bem (álbum de João Pedro Pais) — álbum de 2004 do cantor português João Pedro Pais

Desambiguação